Styloleptus taino  — вид жуков-усачей рода Styloleptus из подсемейства Lamiinae. Обнаружены в Центральной Америке (Aguirre State Forest, Пуэрто-Рико).

Описание 
Мелкие блестящие жуки, длина около 7 мм, окраска тела от красновато-коричневой до бурой с чёрными отметинами на пронотуме и надкрыльях. Опушение плотное, короткое. Усики почти в два раза длиннее тела; сегменты антенн субцилиндрической формы. Надкрылья в 1,5 раза длиннее своей ширины и в 3,5 раза длиннее переднеспинки. От других видов своего рода  отличается срединной чёрной полоской на спинной поверхности и параллельными боками надкрылий в их апикальной пятой части. Типовой вид рода  также отличается от S. taino более узким простернальным выступом (30 % от ширины прококсальной выемки), более крупным расстоянием между верхними краями и пёстрыми 1—6 члениками усиков (1—4 у вида S. taino). Растение-хозяин неизвестно. Период активности: июль. Видовой эпитет S. taino происходит от именования местного племени индейцев Таино (Taino Indians), когда-то населявшего острова Карибского моря.

Примечания

Литература 
 Miguel A. Monné, and Larry G. Bezark. 2009. Checklist of the Cerambycidae of the Western Hemisphere.

Ссылки 
 
 

Ламиины
Животные, описанные в 2004 году
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Пуэрто-Рико